O Grande Prémio da Catalunha de 2004 foi uma corrida de MotoGP.
 Corrida: 9 de Junho de 2004
 Número de voltas: 25
 Distância:118.175 km

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Temporada de MotoGP de 2004

Ligações externas
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2004
2004
Desporto na Espanha em 2004